Рэйчел Сара Спектер (; род. , Тампа) — американская актриса и фотомодель, более всего известная своей ролью модели в рекламе спрея производства .

Биография и карьера 
Рэйчел Сара Спектер родилась 9 апреля 1980 года в городе Тампа, штат Флорида, США. Её мать, Рэнди, преподаёт в школе. Её отец, Стивен Си. Спектер, является заместителем декана по работе со студентами в . После окончания с отличием Флоридского университета, начала сниматься в кино. Одной из отличительных черт Рэйчел является то, что её глаза разных цветов: один — карий, а другой — серый.

Спектер выступала в качестве одной из моделей в рекламной кампании Color Showdown фирмы Sunsilk. Она снялась в 6 рекламных роликах для компании RGX, 4 из которых вышли в эфир. Также она снялась в одном из рекламных роликов Jack Links' «Messin' with Sasquatch».

В дополнение к своей рекламной работе, Спектер снялась в эпизодах сериалов «Как я встретил вашу маму», «Девочки Гилмор», «За что тебя люблю» и «Красавцы». Также она снималась в эпизоде  от 4 апреля 2007 года и 23 мая во фрагменте The Feed. В сентябре 2008 года Спектер снялась в сетевом сериале «Long Distance Relationship» для телесети .

Личная жизнь 
В 2010 году Рэйчел вышла замуж за комика Дэна Леви. В мае 2013 году у пары родился сын Эби.

Фильмография

Примечания

Ссылки